Schlupf steht für:

 Bandschlupf, Dehnung/Schrumpfung, siehe Pilotton#Tonfilm
 Drehzahl-Differenz zwischen Ständerdrehfeld (Stator) und Läufer (Rotor) bei einer Drehstrom-Asynchronmaschine, siehe Schlupf#Drehstrom-Asynchronmaschine
 das Durchschlüpfen von Ionen beim Ionenaustausch von Lösungen
 in der Fertigungssteuerung die Differenz zwischen der verbleibenden Zeit zur Fertigstellung des Auftrags und der Summe der Restbearbeitungszeiten
 eine Rundschlinge
 Pfandschlupf, die Differenz zwischen eingenommenem und wieder ausgelöstem Pfand bei Getränkeverpackungen
 Schlupf, im Allgemeinen das Abweichen der Geschwindigkeiten miteinander in Reibkontakt stehender mechanischer Elemente oder Fluide unter tangentialer Belastung
 Schlupf (Speläologie), eine Engstelle in artifiziellen oder natürlichen Höhlen, siehe z. B. Erdstall
 Schlüpfvorgang, die selbstständige Befreiung eines Tiers, in der Regel eines oviparen Jungtiers oder einer Larve aus einem Ei, oder die Befreiung eines Insekts nach der Metamorphose aus der Puppe
 Schlupfloch und Unterschlupf
 Schlupfvariable, mathematische Variablen, die für die Lösung eines Problems eingeführt werden, deren Wert aber nicht von Interesse ist
 den sogenannten Ammoniak-Schlupf beim SCR-Verfahren, wodurch überschüssiges Ammoniak in die Umwelt gerät und zu Geruchsbelästigung und Umweltschäden führen kann

Schlupf ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Schlupf (~1470–1527), deutscher Pfarrer
 Sebastian Vitus Schlupf (1761–1826), deutscher Bildhauer und Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Schlupfzeit